Idyella är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1905. Idyella ingår i familjen Tisbidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Idyella